Kasakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kasakkasaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Kasakkasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar